La rivière Arrow  (en ) est un  court cours d’eau de la région d’Otago située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie
C’est un affluent de la rivière Kawarau, qui en retour alimente le fleuve  Clutha. La ville d’Arrowtown siège sur les berges de la rivière Arrow.

Histoire
Une très petite quantité d’or est découverte par Jack Tewa dans la rivière Arrow en  .
Au début d’Octobre de cette année-là, des découvertes d’or plus importantes sont réalisées par John McGregor et Peter Stewart à « McGregor Point » et dans la partie basse du lac Wakatipu  et par William Fox.
Ils ne sont pas d’accord sur qui y trouve l’or pour la première fois, mais c'est une partie importante du point de départ de la Ruée vers l'or d'Otago de .

Cinéma
Dans la série du The Lord of the Rings (Le Seigneur des anneaux), la scène du film où Arwen affronte les Nazgûl, lors de la fuite de Frodon vers Rivendell est enregistrée dans ce lieu par Peter Jackson 

La rivière est initialement appelée Haihainui- “ grand coup d’ongle” en Māori, par les chasseurs, qui utilisent le cours de la rivière  pour venir visiter cette zone durant l’été lors de  la saison de chasse (aux oiseaux) et la recherche des pounamu – (greenstone).

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

District de Grey
Cours d'eau de la région de la West Coast en Nouvelle-Zélande
Cours d'eau de la région d'Otago en Nouvelle-Zélande